Příjmení Prokůpek nosí více různých významných osobností:

 Adolf Prokůpek (1868–1934) – československý politik a meziválečný poslanec
 Bohumír Prokůpek (1954–2008) – český fotograf
 Jan Antonín Prokůpek (1832–1915) – rakouský a český statkář, agrární aktivista a politik
 Slavomír Prokůpek (1936–???) – český a československý politik
 Václav Prokůpek (1902–1974) – český spisovatel